Rabots gletsjer har flere betydninger:

 Rabots gletsjer (Lapland) – gletsjer beliggende i Svensk Lapland
 Rabot gletsjer (Antarktis) – gletsjer beliggende i Queen Elizabeth området i Antarktis.